Az 1970-es MotoGP-világbajnokság volt a 22. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

Giacomo Agostini számára ez is egy kis ellenállással szemben megnyert világbajnoki év volt. A 350-es és 500-as géposztályban totális dominanciát mutatott, egy kivételével minden versenyt megnyert mindkét kategóriában, az utolsót is csak azért nem, mert azon nem indult el. Ez azt jelentette, hogy pontveszteség nélkül, imponáló fölénnyel végzett mindkét kategóriában az élen. A negyedlitereseknél az eggyel feljebb Agostinit nagy küzdelemre késztető Rodney Gould diadalmaskodott, míg a kisebb kategóriákban Dieter Braun, illetve Ángel Nieto végzett az élen, utóbbi egymás után másodszor.

Az Isle of Man TT-n egy haláleset is történt, az előző futamon győztes Santiago Herrero vesztette életét.

Versenyek

Pontozási rendszer

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok